Seznam zmagovalcev teniškega turnirja Odprto prvenstvo Anglije med moški posamično.

Zmagovalci po letih 

Anglija - moški posamično